Mammillaria boolii es una especie  perteneciente a la familia Cactaceae. Es originaria de México.

Descripción
Es una planta perenne carnosa y globosa que crece solitaria. Crece solitaria, en raras ocasiones, forma grupos pequeños. El cuerpo es esférico a cilíndrico, de color gris pálido-verdoso con brotes que alcanzan una altura de 3,5 cm y un diámetro de 3 cm. Tiene alrededor de 20 espinas aciculares rectas, alcanzando una longitud de 15 milímetros. Las flores son de color rosa o lavanda, con una longitud y un diámetro de 4 centímetros. Las frutas son de hasta 30 milímetros de longitud y contiene semillas negras.

Distribución

Mammillaria boolii se encuentra en el estado mexicano de Sonora.

Distribución

Mammillaria bocensis se encuentra en los estados mexicanos de Sonora, Sinaloa, Jalisco y Nayarit.

Taxonomía
Mammillaria boolii fue descrita por George Edmund Lindsay y publicado en Cactus and Succulent Journal 25: 48, en el año 1953.
Etimología
Mammillaria: nombre genérico que fue descrita por vez primera por Carolus Linnaeus como Cactus mammillaris en 1753, nombre derivado del latín mammilla = tubérculo, en alusión a los tubérculos que son una de las características del género.

El epíteto boolii rinde homenaje  al estadounidense Herbert W. Bool,  descubridor de la especie y  fundador del Jardín Botánico de Phoenix.
Sinonimia
Chilita boolii

Referencias

Enlaces externos 

  Mammillaria boolii en Mammillarias.net 

Flora de México
boolii
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1953
Plantas descritas por G.E.Linds.